Передовское сельское поселение — муниципальное образование в составе Отрадненского района Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Передовский сельский округ.

Административный центр — станица Передовая.

География 
Площадь территории — 298,29 км².

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 3 населённых пункта:

Примечания

Ссылки 
 Передовское сельское поселение на сайте Отрадненского района

Сельские поселения Отрадненского района